

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Żeleźniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Żeleźniki – część wsi Stajenczynki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Żeleźniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Miedzna